KV 19 steht für:

 4. Sinfonie (Mozart), eine Sinfonie Mozarts, KV 19
 KV19, Grabmal im Tal der Könige für Montuherchepschef, Sohn von Pharao Ramses IX.